

Pessoas
Lisa Thornhill

Localidades

Thornhill (Kentucky)

Thornhill (Dumfries and Galloway)‎

Desambiguação